Eisenthiocyanat  oder Eisenrhodanit (veraltet) steht für: 

 Eisen(II)-thiocyanat
 Eisen(III)-thiocyanat